«Начальная школа Эбботт» () — американский ситком в жанре мокьюментари, премьера которого состоялась 7 декабря 2021 года на американском телеканале ABC.

Сюжет 
Сериал рассказывает об учительнице начальных классов Джанин Тигс, остающейся идеалисткой несмотря на обстоятельства.

В ролях

Основной состав 
 Кинта Брансон — Джанин Тигс
 Тайлер Джеймс Уильямс — Грег
 Джанелл Джеймс — Ава
 Крис Перфетти — Джейкоб
 Лиза Энн Уолтер — Мелисса
 Шерил Ли Ральф — Барбара

Второстепенный состав 
 Уильям Стэнфорд Дэвис

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021—2022)

Сезон 2 (2022 - 2023)

Производство

Разработка 
14 марта 2022 года телеканал ABC продлил телесериал на второй сезон.

Кастинг

Съемки

Отзывы критиков 
Фильм имеет 100 % рейтинг на сайте Rotten Tomatoes, основанный на рецензиях 26 критиков. Критик Entertainment Weekly Кристен Болдуин поставила сериалу оценку А-, написав, что это хороший сериал и отметив при этом замечательный актёрский состав.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы о школе
Телесериалы на английском языке